Лучківська сільська рада — орган місцевого самоврядування у декількох районах України.

 Лучківська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Лучківська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район